Abella – antica denominazione della cittadina campana di Avella

Persone 
 Abella di Castellomata – dottoressa della scuola medica salernitana
 Ferrer Abella – arcivescovo cattolico spagnolo
 José Abella – calciatore messicano

Pagina correlate 

 Abello
 Avella (disambigua)